Blattmann ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Blattmann (1904–1967), Schweizer Radsportler
 André Blattmann (* 1956), Schweizer Berufsoffizier, 2009–2016 Chef der Armee
 Heinrich Blattmann-Ziegler (1869–1939), Schweizer Fabrikant
 Josef Blattmann (1827–1901), deutscher Politiker
 Marita Blattmann (* 1959), deutsche Historikerin
 René Blattmann (* 1948), bolivianischer Jurist und von 2003 bis 2009 Richter am Internationalen Strafgerichtshof
 Rolf Blattmann (1944–2010), Schweizer Fußballschiedsrichter
 Siegfried Blattmann (1910 – um 1947), deutscher Geologe
 Werner Blattmann (Kolibri; * 1951), deutscher Maler, Grafiker, Karikaturist und Illustrator, siehe Kolibri (Maler)
 Walter Blattmann (1910–1965), Schweizer Radsportler